Bailòc (en francès Bellocq) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Robert Cazala, ciclista francès

Referències 

Municipis del Cantó de Salias